Fabrica – villaggio del comune rumeno di Gârbou, Transilvania, distretto di Sălaj
 Fabrica – comune italiano in provincia di Viterbo, nella regione Lazio
Fabrica – centro di ricerca sulla comunicazione fondato da Godfrey Reggio e Oliviero Toscani e patrocinato dalla Benetton
 Fabrica – baranggay di Sagay (Negros Occidental), Filippine
 Fabrica – census-designated place statunitense situato nella contea di Maverick, Texas
 Fabrica (titolo originale in lingua latina: Andreae Vesalii Bruxellensis, scholae medicorum Patauinae professoris, de Humani corporis fabrica Libri septem) – trattato di anatomia di Andrea Vesalio pubblicato nel 1542